Sham steht für:

 den Stern Alpha Sagittae
 in klinischen Versuchen für Placebo bzw. das Gegenteil von Verum (von englisch „Schein“)

Sham ist der Familienname folgender Personen:
 John Sham Kin-Fun (* 1952), chinesischer Schauspieler und Filmproduzent aus Hongkong
 Lu Jeu Sham (* 1938), chinesisch-US-amerikanischer Physiker